Il termine Minuit (mezzanotte, in francese) può essere riferito a:

MINUIT, programma per la minimizzazione delle funzioni, usato in fisica particellare e sviluppato dal CERN.
Peter Minuit, politico olandese.
Éditions de Minuit, casa editrice francese.